Géran d'Auxerre, dit saint Géran (mort en 914)
Saint-Géran, navire français de la Compagnie française des Indes orientales qui fit naufrage en 1744
 Château de Saint-Géran, situé à Saint-Gérand-de-Vaux, dans l'Allier 
 Jean-François de La Guiche, maréchal de Saint-Géran